Bluf! (televisieprogramma)

Bluf! (tijdschrift)